Elachorbis är ett släkte av snäckor. Elachorbis ingår i familjen Vitrinellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Elachorbis